Ла́зарев, також трапляється варіант Ла́зарєв () — російське прізвище, утворене від особового імені Лазарь («Лазар»).

Відомі носії:

 Лазарев Антон Павлович ( 1990) — російський хокеїст
 Лазарєв Борис Георгійович (1906—2001) — фізик, автор розробок в галузі фізики низьких температур та високих тисків, доктор фізико-математичних наук — 1943, професор — 1944, член-кореспондент АН УРСР — 1948, академік АН УРСР — 1951.
 Аяал Лазарев (1986) — киргизький борець вільного стилю якутського походження
 Лазарев Василь Григорович (1928—1990) — льотчик-космонавт СРСР
 Лазарев Василь Єгорович (1820—1882) — російський контр-адмірал
 Лазарев Віктор Микитович (1897—1976) — російський мистецтвознавець
 Лазарєв Віталій Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Лазарєв Віталій Федорович (1949—2002) — український художник
 Лазарєв Володимир Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лазарєв Володимир Іванович (1876—1924) — оперний співак.
 Лазарєв Григорій Митрофанович (1907—1989) — український актор, народний артист УРСР.
 Лазарев Дмитро Ілліч (1922—1991) — Герой Радянського Союзу
 Лазарєв Едуард Дмитрович (1970—2019) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лазарєв Едуард Леонідович (1935—2008) — молдовський композитор, Народний артист Молдавії (1978), лауреат Державної премії Молдавії.
 Лазарєв Євген Вадимович (* 1980) — український хокеїст.
 Лазарев Євген Миколайович (1937—2016) — радянський і російський актор
 Лазарев Іван Гаврилович (1898—1979) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант танкових військ
 Лазарєв Михайло Петрович (1788—1851) — російський учений-мореплавець і військово-морський діяч.
 Лазарев Олександр Захарович (1870—1951) — український радянський педіатр, Заслужений діяч науки УРСР
 Лазарев Олександр Олександрович (1967) — російський актор, лауреат Державної премії Росії
 Лазарев Олександр Сергійович (1938—2011) — російський актор, народний артист Росії
 Лазарєв Павло Сергійович — старший матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Лазарев Сергій В'ячеславович (1983) — російський співак і актор озвучування, колишній соліст гурту «Smash!!», актор театру, кіноактор
 Лазарєв Федір Федорович (1922—1943) — командир танка 52-ї армії Другого Українського фронту, Герой Радянського Союзу.
 Лазарєв Юхим Маркович (1933— 2013) — український, раніше — радянський шахіст і шаховий літератор; майстер спорту СРСР (1960), тренер збірних команд УРСР (1958—1969).

Лазарєв — селище міського типу, Ніколаєвський район, Хабаровський край
 Лазарєв — хутір, Чертковський район, Ростовська область

 3660 Лазарєв — астероїд
 Адмірал Лазарєв — крейсер

Див. також 
 Лазарєва
 Лазаревський

Примітки 

Російські прізвища